Елич — фамилия. Известные носители:
 Елич, Андрей (род. 1952) — сербский поэт.
 Елич, Бранко (род. 1977) — сербский футболист, нападающий.
 Елич, Драган (род. 1986) — словенский футболист.
 Елич, Игорь (род. 1989) — сербский футболист.
 Елич, Матей (род. 1990) — хорватский футболист.
 Елич, Милан (1956—2007) — 6-й президент Республики Сербской.
 Елич, Милош (род. 1981) — сербский музыкант, клавишник украинской группы «Океан Ельзи».
 Елич, Петар (род. 1986) — боснийский и сербский футболист, нападающий.